Châtenoy (Loiret)
Châtenoy (Seine-et-Marne)
ook:
Châtenoy-en-Bresse,  Saône-et-Loire
Châtenoy-le-Royal,  Saône-et-Loire
gemeenten met de naam Châtenois